Jeździectwo w programie olimpijskim po raz pierwszy znalazło się podczas igrzysk w Paryżu w 1900 roku. Po dwunastu latach przerwy, sport ten wrócił do programu na igrzyskach w Sztokholmie. Od tego czasu konkurencje jeździeckie były rozgrywane na każdych kolejnych igrzyskach. Obecny program olimpijski w jeździectwie składa się z trzech konkurencji: ujeżdżenia, wszechstronnego konkurs konia wierzchowego oraz skoków przez przeszkody. W każdej z tych konkurencji medale przyznawane są zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

Kalendarium

Tabela medalowa 
Stan po IO 2012

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w jeździectwie
 Międzynarodowa Federacja Jeździecka

Linki zewnętrzne 
  

Jeździectwo na igrzyskach olimpijskich